Do es un apellido de múltiples orígenes.

Derivaciones 
 Đỗ o Do es un apellido vietnamita derivado del apellido chino Du.
 Do, la romanización del coreano 도 deriva del apellido chino Tao.
 Do, apellido italiano, del nombre lombardo de Ono San Pietro.

Personas 
 Anh Do (nacido en 1977), actor australiano-vietnamita.
 Cong Thanh Do (nacido en 1958), activista de los derechos humanos americano-vietnamita.
 Juan Dò (c. 1617 – c. 1656), pintor español.
 Khoa Do (nacido en 1979), actor australiano-vietnamita.
 Mattie Do, directora de películas laosianoa.
 Michelle Do (nacida en 1983), jugadora de tenis de mesa americana.
 Namkung Do (nacido en 1982), jugador de fútbol surcoreano.
 Quinn Do (nacido en 1975), jugador de póker americano.
 Yen Ngoc Do (1941-2006), editor de periódicos vietnamita-estadounidense.
 Do Dong-hyun (nacido en 1993), jugador de fútbol surcoreano.
 Do Hwa-sung (nacido en 1980), jugador de fútbol surcoreano.
 Do Ji-han (nacido en 1991), actor surcoreano.
 Do Ji-won (nacida en 1966), actriz surcoreana.
 Do Kyung-soo (nacido en 1993), cantante y actor surcoreano, integrante de EXO.
 Do Mae Ni Ko  (nacido en 1993), jugador de voleibol birmano.
 Do Sang-woo (nacido en 1987), acto surcoreano.

Apellidos coreanos
Apellidos vietnamitas